FPG steht für:
 Fischereiproduktionsgenossenschaft der See- und Küstenfischer in der DDR
 Fallpauschalengesetz, siehe auch German Diagnosis Related Groups
 das Gesetz über den Freiwilligen Polizeidienst in Berlin, siehe Freiwilliger Polizeidienst
 Fremdenpolizeigesetz 2005 in Österreich
 Formosa Plastics Group, eine taiwanische Unternehmensgruppe
 TAG Aviation (ICAO-Code), eine Fluggesellschaft
 Federação Portuguesa de Golfe, der portugiesische Golfverband
 Fokker-Planck-Gleichung, beschreibt die zeitliche Entwicklung einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Abkürzung